Рив'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Рив'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Рив'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Рив'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар
 Рив'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн